Battle Royale – powieść japońskiego pisarza Kōshuna Takamiego
 Battle Royale – japoński film oparty na powieści Kōshuna Takamiego
 battle royale – tryb rozgrywki wieloosobowej w komputerowych grach akcji